Plansee se poate referi la:
 Plansee (Tirol), un lac în districtul Reutte din Tirol
 Plansee Group, un grup de companii